L'Open international de squash de Nantes 2015 est la première édition de l'Open international de Nantes de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition s'est déroulée au Lieu Unique à Nantes en France du 2 au . Le Français Grégoire Marche remporte le tournoi face au Finlandais Henrik Mustonen en finale.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open international de squash de Nantes
 Saison 2015-2016 de la PSA
 PSA World Tour
 Fédération française de squash

Liens externes 
 PSA Open international de squash de Nantes 2015 website
 site officiel
 Open international de squash de Nantes 2015 sur le site squashinfo.com

2015
Squash en 2015
Sport en France en septembre 2015